Mike Golden ist der Name folgender Personen:

* Mike Golden (Baseballspieler) (Michael Henry Golden; 1851–1929), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Mike Golden (Wrestler) (* um 1972), US-amerikanischer Wrestler 

Siehe auch:
 Michael Golden